Waterspuwer, uitmonding van een goot, vergaarbak of waterbekken met het doel al dan niet overtollig water af te voeren.
Waterspuwers (Amersfoort), serie van dertien beeldhouwwerken in de Nederlandse stad Amersfoort.